Das Mixed der French Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Lucie Hradecká und František Čermák, die in diesem Jahr jedoch nicht erneut gemeinsam antraten. Hradeckás neuer Partner war Mariusz Fyrstenberg, während Čermák auf eine erneute Teilnahme verzichtete.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2014